Ли, Джанет ():
 Ли, Джанет (1927—2004) — американская актриса.
 Ли, Джанет (род. 1976) — китайская теннисистка.